Albträume steht für:
 Träume, die von Emotionen wie Angst und Panik beim Träumenden begleitet werden, siehe Albtraum
 Albträume, Kurzgeschichten von Stephen King (1993)

Siehe auch:
 Alpträume